El término Cabreros puede hacer referencia a:

Lugares
 Cabreros del Monte, municipio de la provincia de Valladolid, España.
 Cabreros del Río, municipio de la provincia de León, España.

Ocupaciones
 Plural del sustantivo cabrero, pastores de cabras.